

Scienza e tecnologia
 Getter – nella tecnologia del vuoto, componente usato per rimuovere gas in componenti in cui si richiede il vuoto, come il tubo catodico
 Metodo Getter – nella programmazione a oggetti, metodo che consente l'accesso a un attributo di un oggetto o di una classe
 Pompa getter – tipo di pompa molecolare

Persone
Getter – disc jockey e produttore discografico statunitense
Lisa Getter – giornalista statunitense
Matylda Getter – suora cattolica polacca
Tamar Getter – artista israeliano

Altro
Getter – nome proprio di persona femminile estone
Getter Robot – serie di anime e manga di genere mecha realizzate da Gō Nagai